Arxiu Municipal de València, arxiu històric de la ciutat de València
 Àrea Metropolitana de València, aglomeració urbana a l'entorn de la ciutat de València
 Assurance Moto Verte, empresa d'assegurances especialitzades en motos de França
 Patria AMV (de l'acrònim en anglès Armored Modular Vehicle), vehicle de transport blindat de personal desenvolupat a Finlàndia
 Anime Music Video, videoclip fet amb fragments d'anime
 Advanced Media Video, format de contenidor multimèdia per a reproductors MP3 i MP4
 Virus del mosaic de l'alfals (del seu nom en anglès Alfalfa Mosaic Virus), fitovirus de la família dels Bromoviridae
 Virus de la mieloblastosi aviària (del seu nom en anglès Avian Myeloblastosis Virus), retrovirus causant de la leucèmia en gallines